Братя Данчови може да се отнася за:

 Никола Данчов (1878 – 1956) – български писател и лексикограф, брат на Иван Данчов;
 Иван Данчов (лексикограф) (1888 – 1960) – български лексикограф, брат на Никола Данчов;
 Българска енциклопедия (Братя Данчови), която двамата братя съставят и публикуват в съавторство през 1936 г.